Vipera bornmuelleri — вид отруйної змії родини гадюкові (Viperidae).

Назва 
Вид названий на честь німецького ботаніка Йозефа Борнмюлера.

Опис 
Тіло завдовжки до 75 см. Самиці переважно більші за самців.

Поширення 
Гадюка зустрічається у гірській місцевості в Лівані та Сирії.

Примітки

Посилання 
 Garrigues T, Dauga C, Ferquel E, Choumet V, Failloux A-B. 2005. Molecular phylogeny of Vipera Laurenti, 1768 and the related genera Microvipera (Reuss, 1927) and Daboia (Gray, 1842), with comments about neurotoxic Vipera aspis aspis populations. Molecular Phylogenetics and Evolution 35 (1): 35-47.
 Golay P, Smith HM, Broadley DG, Dixon JR, McCarthy CJ, Rage C-J, Schätti B, Toriba M. 1993. Endoglyphs and other Major Venomous Snakes of the World. A Checklist. Geneva: Azemiops. 478 pp.
 Obst FJ. 1983. Zur Kenntnis der Schlangengattung Vipera. Zool. Abh. staatl. Mus. Tierkunde Dresden 38: 229–235.

Гадюкові
Таксони тварин, названі на честь людей
Тварини, описані 1898
Плазуни Лівану
Плазуни Сирії